Az 1992-es Dakar-rali 1991. december 24-én rajtolt Rouenben és 1992. január 16-án ért véget Fokvárosban.  A 14. alkalommal megrendezett versenyen 98 motoros 133 autós és 101 kamionos egység indult.

Útvonal 

A versenyzők 12.427 km megtétele után, Franciaország, Líbia, Niger, Csád, Közép-afrikai Köztársaság, Kamerun, Gabon, Kongói Köztársaság, Angola, Namíbia,  éríntésével jutottak el a Dél-afrikai Köztársaság fővárosába  Fokvárosba.

Végeredmény 

A versenyt összesen 45 motoros, 68 autós és 56 kamionos fejezte be.

Motor

Autó

Kamion

További információk 
 A Dakar-rali hivatalos honlapja

Dakar
Dakar-rali